Roquebrune ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Roquebrune (Gers) im Département Gers 
 Roquebrune (Gironde) im Département Gironde
 Roquebrune-sur-Argens im Département Var
 Roquebrune-Cap-Martin im Département Alpes-Maritimes

Roquebrune steht für:
 (13701) Roquebrune, Asteroid des Hauptgürtels

Roquebrune ist der Familienname folgender Personen:

 Micheline Roquebrune (* 1929), französische Malerin und Kunstsammlerin, siehe Sean Connery

Siehe auch:
 Ròcabruna